Эсками́лья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 39,21 км². Население — 93 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары